C64 steht für:
 Chrysler C64, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1954
 Commodore 64, ein 8-Bit-Heimcomputer mit 64 KByte Arbeitsspeicher
 C64DX (lang: C64DX Development System) Entwickler-Interne-Bezeichnung für den nie zur Serienreife gebrachten Commodore 65
 C64 DTV, eine in Amerika entwickelte Ein-Chip-Variante des Commodore 64
 bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken, Klassifikation nach ICD-10, siehe Nierenkrebs#Klassifikation
 Caldwell 64, ein offener Sternhaufen und astronomischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C-64 steht für:
 Noorduyn Norseman (englisch für Nordländer), ein leichtes kanadisches Transport- und Verbindungsflugzeug für bis zu neun Passagiere, USAAF-Bezeichnung C-64

C/64 steht für:
 4-Pfünder-Feldkanone C/64, war ein Ergänzungsmodell zur 6-Pfünder-Feldkanone C/61

C64